U6 může znamenatː

 linka U6 berlínského metra
 linka U6 metra ve Frankfurtu nad Mohanem
 linka U6 mnichovského metra
 linka U6 vídeňského metra
 Malý svět techniky U6 –  interaktivní expozice v Ostravě
železniční linka U6 Teplice v Čechách – Lovosice